Olekszandr Mihajlovics Batyuk (1960) szovjetként olimpiai ezüstérmes, világbajnok ukrán sífutó (oroszul: Alekszandr Mihajlovics Batyuk)
 Olekszandr Olekszandrovics Batyuk (1984) ukrán sífutó, sílövő, olimpikon, előbbinek a fia (oroszul: Alekszandr Alekszandrovics Batyuk)